WL kan vara

WL – en typbeteckning för sovvagn 
WL – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Saint Lucia